Logansport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Logansport (Indiana)
 Logansport (Iowa)
 Logansport (Kentucky)
 Logansport (Louisiana)
 Logansport (West Virginia)